Termenul „Vacanță” se poate referi la:

 Perioadă de odihnă acordată elevilor și studenților pe o anumită perioadă, la sfârșitul unui trimestru, semestru sau an de școală ori de studii. 
 Concediu de odihnă acordat unui salariat, de exemplu a cadrelor didactice.
 Interval de timp în care o instituție, un organ reprezentativ sau administrativ își încetează activitatea.
 Interval de timp în care un post, o funcție, o demnitate  rămân vacante.

Note
 În țările comuniste vacanțele în general aveau loc în același timp, neținânudu-se cont de sărbătorile religioase. În vacanțele de vară care durau de regulă aproape 3 luni, respectiv lunile iunie, iulie și august până la data de 15 septembrie, elevii sau studenții erau trimiși o perioadă în practică, în acest timp erau obligați să participe la recoltarea produselor agricole, unde era lipsă acută de personal. În unele țări occidentale ca, de exemplu, în Germania, vacanțele au loc în funcție de land în perioade diferite cu scopul de a evita tulburările de circulație pe autostrăzi.

Vezi și
 Vacanța Mare, film
 Vacanță de Crăciun
 Vacanța lui Mr. Bean

Legături externe
 Vacanța școlară în Germania

Recreere